Francesco Barberini (1597–1679) – włoski kardynał
 Francesco Barberini (1662–1738) – włoski kardynał